Ісаївська сільська рада — Львівська область, Турківський район
 Ісаївська сільська рада — Одеська область, Миколаївський район